Чемпионат Франции по футболу 2000/2001 — 63-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 8-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 764 голов.

Турнирная таблица 

Команды, которые вышли из Лиги 2 и в сезоне 2001/02 играли в Лиге 1:
 Сошо: чемпион Лиги 2
 Лорьян: серебряный призёр
 Монпелье: бронзовый призёр

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com 
 lfp.fr 

2000/2001
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2000 году
Спорт во Франции в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001